jedlina – świeżo zerwane gałęzie jodły używane do robienia stroików i wieńców. Również zagajnik jodłowy lub jodła.

Nazwy geograficzne 
 Jedlina – nazwa kilku gmin w Czechach
 Jedlina – skaliste wzniesienie we wsi Jerzmanowice na Wyżynie Olkuskiej
 Jedlina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie 
 Jedlina – wieś w woj. śląskim, w pow. bieruńsko-lędzińskim, w gminie Bojszowy

Zobacz też 
 Jedlina-Zdrój
 Rezerwat przyrody Jedlina
 Jedlina-Zdrój (przystanek kolejowy)

Przypisy